Соревнования по парусному спорту в классе «470» среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 10 по 18 августа в Марина да Глория, которая расположена в заливе Гуанабара. В соревнованиях приняли участие 52 яхтсмена из 26 стран. Действующий олимпийский чемпиона австралиец Мэтью Белчер принимал участие в Играх вместе с новым партнёром Уильямом Райаном, поскольку Малком Пейдж завершил международную спортивную карьеру после золота лондонских Игр.

Олимпийскими чемпионами 2016 года стали действующие чемпионы мира из Хорватии Шиме Фантела и Игор Маренич, которые за первые 7 гонок ни разу не приходили к финишу ниже 4-го места. А худшим для хорватского экипажа оказалось 8-е место, завоёванное в 8-й и в медальной гонках. Серебряную медаль завоевали австралийцы Мэтью Белчер и Уильям Райан, выигравшие по ходу турнира 2 гонки. Бронзовую медаль выиграли греческие яхтсмены Павлос Кагиалис и Панайотис Мантис, набравшие, как и австралийцы 58 баллов, но уступившие им по дополнительным показателям.

Медалисты

Расписание 

Время местное (UTC−3)

Формат соревнований 
Основные соревнования по парусному спорту в классе «470» состояли из 10 гонок. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился экипаж, первым пересекший финишную черту. 10 лучших сборных по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, удвоенные результаты которой также шли в общий зачёт. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменами в одной из гонок, без учёта медальной. Яхтсмены, набравшие наименьшее количество очков, становились олимпийскими чемпионами.

Система начисления очков
Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменом месту. В случае если участник соревнований по каким-либо причинам не смог завершить гонку ему начислялось 24 очков.

Результаты

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты соревнований  на сайте Olympedia.com
 Результаты соревнований на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте ISAF
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года